Александр Иванович Кабанов: Кабанов, Александр Иванович (1902—1954) — советский лётчик, генерал-майор авиации.
 Кабанов, Александр Иванович (1957—2018) — советский хоккеист.